Russian Time (также Русское время) — российская автогоночная команда, выступавшая в 2013-2018 годах в серии ФИА Формула-2 (до начала сезона 2017 года серия называлась GP2).

История 

Команда Russian Time была основана бывшим российский автогонщиком Игорем Мазепой при поддержке Motopark Academy в 2013 году. Команда два года пыталась попасть в GP2, прежде чем в 2013 году всё же получила возможность выступать в серии, заменив iSport International. Из-за финансовых проблем руководство iSport International приняло решение продать команду. Первую победу команде принёс Сэм Бёрд, выигравший 4-ю гонку сезона 2013 GP2.

В 2014 году Russian Time заявила об участии в сериях GP3, Немецкой Формуле-3 и ADAC Formel Masters. Однако планы дальнейшего развития команды были сорваны из-за скоропостижной смерти её основателя Игоря Мазепы. После этого от сотрудничества с Russian Time отказалась Motopark Academy. Команда смогла продолжить своё участие в GP2 благодаря поддержке iSport International, её пилотами стали Митч Эванс и Артём Маркелов. Новым руководителем команды была назначена бывший сотрудник Marussia F-1 Светлана Стрельникова. Выступать в GP3 Russian Time не смогла, она продала лицензию на участие Hilmer Motorsport.

В сезоне 2015, когда управляющей командой стала Virtuosi Racing, гонщики Russian Time набрали 183 очка и команда заняла 5-ое место в чемпионате.

В 2018 году команда была продана китайскому инвестору и прекратила выступления по окончании сезона.

Результаты выступлений в GP2 и «Формуле-2»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Команды GP2
Команды ФИА Формулы-2
Автогоночные команды России
Появились в 2013 году в России
Исчезли в 2018 году